Elmira – imię żeńskie
Miejscowości w USA:
 Elmira – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Solano
 Elmira – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Ray
 Elmira – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chemung
Gminy w USA:
 Elmira (ang. Elmira Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Stark
 Elmira (ang. Elmira Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Otsego
 Elmira (ang. Elmira Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Olmsted
 Elmira (ang. Elmira Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chemung
 Elmira (ang. Elmira Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Codington